Rebeck steht für

 Rebec, ein mittelalterliches Musikinstrument
 den Familiennamen Rebeck